Kondopoulos ou Kontopoulos (en grec moderne ), peut être le nom de :
 Alékos Kondópoulos (1904-1975), peintre grec
 , acteur grec
 Dimítris Kontópoulos (né en 1971), compositeur grec
 George Contopoulos (né en 1924), astronome grec, membre de l'Académie d'Athènes
  (1889-1958), écrivain grec